Primera División 1947 steht für:

 Primera División (Argentinien) 1947
 Primera División (Chile) 1947
 Primera División (Uruguay) 1947
 Primera División de Costa Rica 1947
 Primera División 1946/47
 Primera División 1947/48